Butts může být:

příjmení
 Alfred Mosher Butts (1899–1993) – americký architekt
 William Butts (1486–1545) – anglický lékař
 Peggy Butts (1924–2004) – kanadská politička, senátorka

křestní jméno
 Butts County – okres ve státě Georgie v USA
 The Butts Band – anglická rocková hudební skupina